Jerko Leko (1980) horvát labdarúgó
 Lékó Péter (1979) magyar sakkozó, nemzetközi nagymester